Luchterhand steht für:
 Luchterhand Fachverlag, Verlag für Fachinformationen aus den Bereichen Recht, Wirtschaft und Steuern
 Luchterhand Literaturverlag, Verlag für zeitgenössische Literatur
 Luchterhand & Freytag, deutsches Karosseriebauunternehmen

Luchterhand ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Luchterhand (1886–1950), deutscher Verleger
 Heinz Luchterhand (1914–1988), deutscher Verleger
 Joachim Luchterhand (* 1942), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Luchterhandt